Maturino – variante del nome proprio di persona Maturo
Maturino da Firenze – pittore italiano della scuola di Raffaello
Maturino di Langres – santo francese, evangelizzatore della Gallia
Maturino Blanchet – vescovo di Aosta dal 1946 al 1968